Bompard peut faire référence à :

Patronymes 

 Alexandre Bompard (né en 1972), haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise français (Europe 1, Fnac et Carrefour) ;
 Barthélemy Bompard (1784-1867), député de la Moselle ;
 Henri Bompard (1821-1906), homme politique français ;
 Jacques Bompard (né en 1943), homme politique français, époux de Marie-Claude Bompard, ancien maire d'Orange (1995-2021), ancien député de Vaucluse (1986-1988, puis 2012-2017), ancien membre du Front national ;
 Jean-Baptiste Bompard (1757-1842), corsaire français dans la Guerre d'indépendance américaine ;
 Marie-Claude Bompard (née en 1954), femme politique française, épouse de Jacques Bompard, ancienne membre du Front national ;
 Manuel Bompard (né en 1986), homme politique français, député des Bouches-du-Rhône, membre de La France insoumise ;
 ;
 Pierre Bompard (1890-1962), peintre français ;
 Raoul Bompard (1860-1939), homme politique français, député de la Seine.

Toponyme 

 Bompard, quartier du  de Marseille.

Autres 
 Le Trophée de France, une compétition de patinage artistique, a aussi porté le nom de Trophée Éric Bompard entre 2004 et 2015.
 Éric Bompard, société française spécialisée dans le cachemire

 Bompard, personnage de romans d'Alphonse Daudet dans Tartarin de Tarascon, Tartarin sur les Alpes, Port Tarascon, Numa Roumestan. 

Homonymie